Finale Kupa prvaka 1989. je bilo 34. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 24. svibnja 1989. na Camp Nouu u Barceloni. U finalu su igrali talijanski AC Milan i rumunjska Steaua Bukurešt. Uvjerljivim rezultatom od 4:0, pobijedio je Milan, zahvaljujući dvama pogodcima Marca van Bastena i Ruuda Gullita. Ovim naslovom, Milan je po treći put postao prvak Europe.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1988./89., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1989.

Kup prvaka 1989.
Nogometne utakmice u Španjolskoj
Šport u Barceloni